Budynek Urzędu Miasta Torunia – dawna piekarnia wojskowa Twierdzy Toruń, ob. budynek administracyjny, siedziba kilka wydziałów Urzędu Miasta Torunia.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w północnej części Zespołu Staromiejskiego, na placu Dominikańskim, przy ul. Dominikańskiej 3.

Historia 

Budynek powstał w miejscu wyburzonego w 1834 roku klasztoru dominikanów i pierwotnie pełnił funkcję piekarni Twierdzy Toruń.

Po II wojnie światowej zaadaptowany został na cele biurowe. 22 października 1979 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków. Od 1991 roku mieści się w nim kilka wydziałów Urząd Miasta Torunia, m.in. Wydział Środowiska i Zieleni.

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Urząd Miasta
Architektura klasycystyczna w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1825